Сергей Владимирович Матвиенко (род. 3 июня 1972) — казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан,

Биография 
С. В. Матвиенко родился Кустанае. Тренировался у отца с 1983 года и уже в 1987 году выступал в сборной СССР. После развала СССР до 2004 года выступал в сборной Казахстана.

Участник нескольких чемпионатов мира, Азии. Участник Олимпиады-1996 в Сиднее и Олимпиады-2000 в Атланте.

Достижения 
 чемпион СССР среди молодежи — 1990 (Екатеринбург), 1991 (Набережные Челны)
 чемпион мира среди молодежи — 1990 (Израиль), 1991 (Чехословакия)
 победитель Кубка СССР среди взрослых (Санкт-Петербург, 1991)
 победитель турнира Гран-при И. Поддубного (Пермь, 1994)
 12-кратный чемпион Казахстана
 чемпион Азии (Япония 1993, Филиппины 1995, Китай 1996, Таиланд 1997, Узбекистан 1999)
 вице-чемпион Азии (Южная Корея, 2000)
 обладатель Кубка Мира (Иран, 1997)
 чемпион XIII Азиатских игр (Таиланд, 1998)

Образование 
 Кустанайский государственный университет, факультет «Физическая культура и спорт», 1989—1993 гг.
 Челябинский государственный университет, 2003—2005 гг.

Трудовая деятельность 
 1994—2004 — служил непрерывно в органах внутренних дел, налоговой и финансовой полиции;
 1992—2006 — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Костанайской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, по совместительству;
 с 2006 — начальник Управления туризма, физической культуры и спорта акимата Костанайской области

с 2017 года директор КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области

Ссылки 
 
 Матвиенко Сергей Владимирович на сайте акимата Кустанайской области

Борцы по алфавиту
Борцы СССР
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе
Чемпионы Азиатских игр по борьбе
Выпускники Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова
Выпускники Челябинского государственного университета